American Gothic er titlen på et maleri malet af den amerikanske maler Grant Wood. Titlen har efterfølgende været benyttet i flere andre sammenhænge.

American Gothic kan også henvise til:

 American Gothic, en amerikansk litterær strømning, også kendt som "mørk romantisme" (dark romanticism).
 American Gothic (album), et album fra 1972 af David Ackles
 American Gothic (ep), en ep fra 2008 af The Smashing Pumpkins
 American Gothic (tegneserie), en tegneserie fra 2005 "Weird West" fra 2000 AD American Gothic (film), en film fra 1988
 American Gothic (tv-serie), en tv-serie fra 1995–1996
 American Gothic (roman), en psykologisk horror-roman af Robert Bloch
 American Gothic (kortfilm), en kortfilm fra 2007 skrevet og instrueret af David Wexler
 "American Gothic", a sang af det britiske rockband The Cult på bandets album fra 2001 Beyond Good and Evil''